Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das GSB Thailand Open 2020 des Damentennis in Hua Hin. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Hua Hin